Пара Анастасия Павлюченкова / Луция Шафаржова — победительница соревнований. В четвертьфинале ими переиграны триумфаторши турнира-2011: Саня Мирза и Елена Веснина.

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)

<li>  Саня Мирза /  Елена Веснина (Четвертьфинал)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Family Circle Cup 2012